Pierfrancesco de’ Medici ist der Name folgender Personen:

 Pierfrancesco de’ Medici der Ältere (1430–1476), italienischer Bankier
 Pierfrancesco de’ Medici der Jüngere (1487–1525), Mitglied der Familie Medici